Troizki ist:

 eine Siedlung städtischen Typs in der Oblast Swerdlowsk, siehe Troizki (Swerdlowsk)
 eine Siedlung in der Oblast Belgorod, siehe Troizki (Belgorod)
 ein Ort in der Oblast Wolgograd, siehe Troizki (Wolgograd)
 ein Ort in der Oblast Nowosibirsk, siehe Troizki (Nowosibirsk)
 ein Ort in der Republik Burjatien, siehe Troizki (Burjatien)

 ein Krater und Kratersee des Vulkans Maly Semjatschik

Troizki ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Alexejewitsch Troizki (1866–1942), russischer Schachkomponist, -theoretiker und -autor
 Sergei Dmitrijewitsch Troizki (1899–1962), sowjetischer Theater- und Filmschauspieler sowie Theaterregisseur 
 Wsewolod Sergejewitsch Troizki (1913–1996), sowjetischer Radioastronom

Siehe auch:
 Troizkaja
 Troizkoje